Le anime morte – romanzo di Nikolaj Vasil'evič Gogol' del 1842
Le anime morte – film del 1909 diretto da Pёtr Čardynin
Le anime morte – film del 1960 diretto da Leonid Zacharovič Trauberg